

Biografia
Dopo gli studi compiuti tra Clermont-Ferrand e Parigi, nel 1985 Édouard entrò nell'azienda di famiglia guidando la produzione di pneumatici negli stabilimenti di Le Puy-en-Velay e Montceau-les-Mines. Nel 1989 assunse la guida della filiale nordamericana del gruppo, per poi subentrare alla guida del gruppo nel 1999.

Assunta la presidenza dell'azienda di famiglia, Édouard Michelin ha dato inizio ad un processo di ristrutturazione con un esonero di 7500 dipendenti ed un risanamento dei bilanci; ha guidato il ritorno della marca in Formula 1 fino al ritiro nel 2006.

Il 26 maggio del 2006 l'industriale è morto annegato nel naufragio del peschereccio in cui si trovava, al largo dell'isola bretone di Sein.

Voci correlate
Édouard Michelin (1859-1940)

Michelin, Edouard
Morti per annegamento
Michelin